Plewki ist der Name folgender Orte in Polen:
 Plewki (Olecko), Ort im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Plöwken, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen
 Plewki (Długosiodło), Ort im Powiat Wyszkowski, Woiwodschaft Masowien
 Plewki (Łyse), Ort im Powiat Ostrołęcki, Woiwodschaft Masowien
 Plewki (Szepietowo), Ort im Powiat Wysokomazowiecki, Woiwodschaft Podlachien

Siehe auch:
 Tchórzew-Plewki, Zambrzyce-Plewki
 Plewka